Franz Rotter ist der Name folgender Personen:

* Franz Rotter (Bildhauer) (1910–1989), deutscher Bildhauer
 Franz Rotter (Ingenieur) (* 1957), österreichischer Wirtschaftsmanager